Indonesisk buskgök (Cacomantis sepulcralis) är en fågel i familjen gökar inom ordningen gökfåglar.

Utbredning och systematik 
Indonesisk buskgök delas här in i två underarter:
 C. s. sepulcralis (inklusive everetti – förekommer på Malackahalvön, Stora Sundaöarna, Små Sundaöarna och i Filippinerna
 C. s. virescens – förekommer på Sulawesi, Butung, Tukangbesi samt i Banggaiöarna och Sulaöarna

Den betraktas ofta som underart till vanlig buskgök (C. variolosus), bland annat av Clements et al 2014 och den internationella naturvårdsunionen IUCN.

Status 
IUCN erkänner den inte som egen art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Gökar
Fåglar i orientaliska regionen
Fåglar i australiska regionen